Шведченко — українське прізвище.

 Шведченко Антон Антонович — кандидат технічних наук, директор Новомосковського трубного заводу імені 50-річчя Радянської України.
 Шведченко Євген — український поет.

Українські прізвища